Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1981/82 war die 36. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der vierten Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der ASV Wuppertal nach drei Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger 1. FC Wülfrath, VfB 06 Langenfeld (beide erstmals in der Verbandsliga) und VfB Homberg (Wiederaufstieg nach sieben Jahren) hinzu.

Sieger wurde erstmals Viktoria Goch, das damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg. Der Zweitplatzierte VfL Rhede schaffte ebenfalls erstmals den Sprung in den überregionalen Spielbetrieb.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der ASV Wuppertal wurde in die Landesliga durchgereicht und stieg nach fünf Jahren wieder in die Landesliga ab. Der VfL Benrath verließ die Verbandsliga nach vier Spielzeiten wieder, der 1. FC Wülfrath nach einer Saison.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1981
Fußballsaison 1981/82